Antonio Alberghini – scultore italiano
Carlotta Alberghini – artista marziale italiana
Giuseppe Alberghini – cardinale italiano
Simone Alberghini – baritono italiano